Primera División 1975 (Chili)
 Primera División 1975 (Argentinië)
 Primera División 1975 (Uruguay)
 Primera División 1972 (Paraguay)
 Primera División 1974/75 - Spanje